

Patronymes 

 Famille Astor
 John Jacob Astor (1753-1848).
 John Jacob Astor IV (1864-1912).
 Vincent Astor (1891-1959).
 
 Dorian Astor (1973), philosophe français.
 Gertrude Astor (1887-1977), actrice américaine.
 Jacob Astor (1867-1938), homme politique allemand.
 Joseph Astor (1824-1901), homme politique français.
 Junie Astor (1911-1967), actrice française.
 Mary Astor (1906-1987), actrice américaine.

Toponymes 

 Lieux nommés en l'honneur des membres de la famille Astor :
 Astor, ville de Floride.
 Astor Place.
 Astor Row.
 Astoria dans l'Oregon.
 Le Waldorf-Astoria.

 Astor, une rivière de l'Himalaya pakistanais.

Autres 
 Astor, une goélette en bois, lancée en 1924

Voir aussi 
 
 
 Raytheon Sentinel, avion britannique

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme